Braley Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Braley Hill (Massachusetts)
 Braley Hill (New Hampshire)
 Braley Hill (New York)